Stati Uniti d'America
 Weatherford – città della Contea di Custer, Oklahoma
 Weatherford – città della Contea di Parker, Texas